Михаил Игнатьевич Антонов (1871—1939) — русский советский -график. Автор одной из лучших ранних советских почтовых марок — «Освобождённый пролетарий» (1921).

Биография 
Михаил Игнатьевич учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге на правах вольнослушателя. В 1894 году за свои работы он получил малую серебряную медаль, а в 1896 году — звание классного художника 3-й степени.

В 1918 году М. И. Антонов был назначен руководителем класса гравюры Высшего художественного училища в Петрограде. С 1922 по 1927 год он работал преподавателем в Высшем художественно-техническом институте.

Творческая деятельность 
Михаил Антонов искусно владел графикой, добиваясь большей выразительности, чистоты и чёткости изображения. Его работы не раз удостаивались самых разных наград. Так, например, на конкурсе, проведённом обществом в 1904 году, Михаил получил первую премию за работы, выполненные ксилографией. Весьма удачными были его иллюстрации к рассказу Л. Н. Толстого «Упустишь огонь — не потушишь».

В советское время творчество художника было подчинено требованиям новой эпохи, что нашло отражение в тематике его работ (см. пример на илл. ниже).

Графические и живописные работы, созданные М. И. Антоновым, хранятся в ряде музеев страны и в Академии художеств Санкт-Петербурга.

Создание почтовых марок 

Михаил Антонов причастен к созданию первых стандартных марок РСФСР 1921 года. В частности, ему принадлежит рисунок марки в 40 рублей — «Освобождённый пролетарий». Это была первая и единственная марка работы М. И. Антонова, которая является одной из лучших почтовых миниатюр и долгое время считалась самой первой советской почтовой маркой.

Примечания

Литература 
 Бурый-Шмарьян О. Краткая антология мастеров-художников российской филателии // Саратовский коллекционер. — 1993. — № 12.
 Кондаков С. Н. Живописцы: Антонов Михаил Игнатьевич  // Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской Академии Художеств = Списокъ русскихъ художниковъ къ юбилейному справочнику Императорской Академии Художествъ. — , 1914. — С. 8. — 452 с.

Ссылки 

 

Художники России XIX века
Художники России XX века
Художники марок
Почтовые марки России